TéléAlsace est une chaîne de télévision généraliste régionale privée basée à Schiltigheim (Communauté urbaine de Strasbourg) qui commence à émettre le  et qui cesse d'émettre le .

Historique 
TéléAlsace est créée en  par Jacques Rosselin, fondateur de l’hebdomadaire Courrier international et de CanalWeb, Emmanuel des Moutis, ancien président de l’agence de marketing direct Wunderman et ancien directeur de la société Tag Heuer, tous deux fondateurs du groupe Antennes Locales, ainsi que par Alain et Frédéric Le Diberder, ex-dirigeants de Canal+, fondateurs de CLVE, société high-tech basée à Grenoble.

Début , on apprend par les dirigeants la fermeture de la chaîne. Pour cause, l'attribution d'un canal sur la TNT pour Alsatic TV, son concurrent, à la suite d'un désaccord entre les deux chaînes qui ont fondé ensemble la société A.Télé. La fermeture a été programmée pour le 30 du même mois.

Organisation 
TéléAlsace est gratuite et émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur toute l'Alsace. Elle est alors accessible sur le câble et sur le site internet de la chaîne.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Alsace20

Liens externes 
 Toutes les vidéos sur et autour de l'Alsace réalisées et publiées par les internautes

Télé locale en direct sur Internet
Chaîne de télévision locale dans le Grand Est
Chaîne de télévision disparue en France
Chaîne ou station de télévision fondée en 2006
Chaîne ou station de télévision disparue en 2008